Colmenares puede referirse a:

 Colmenares, plural de colmenar.

Lugares
 Colmenares de Ojeda, localidad de la provincia de Palencia, España.

Personas
 Diego de Colmenares, historiador español.
 Germán Colmenares, historiador colombiano.
 Luis Andrés Colmenares, ciudadano colombiano fallecido el 31 de octubre de 2010 cuyos padres llevaron su caso a la justicia.

Enlaces externos